Avid peut désigner :
 Avid, une société américaine spécialisée dans le développement d'outils informatiques de production audiovisuelle ;
 Avid, une marque de freins de vélo fabriqué par SRAM.